Салтыко́вка — топоним:

Населённые пункты 
 Салтыковка — посёлок в Балашихинском районе Московской области, с 2003 г. микрорайон города Балашиха.
 Салтыковка — деревня в Кормиловском районе Омской области.
 Салтыковка — село в Ртищевском районе Саратовской области.
 Салтыковка — деревня в Менделеевском районе Татарстана.

Реки 
 Салтыковка — река в Киренском районе Иркутской области.

Станции 
 Салтыковка — железнодорожная станция Приволжской железной дороги на линии Ртищево — Саратов.